Куттер — многозначный термин:

 Куттер колбасный — устройство для измельчения мяса.
 Куттер — одномачтовый парусный корабль XVII—XIX в. Использовался для посыльной и разведывательной службы, а также в таможне и береговой охране.

Куттер () — немецкая фамилия:
 Куттер, Вильгельм (1818—1888) — швейцарский инженер.
 Куттер, Жозеф (1894—1941) — люксембургский живописец.

 Куттер — до 1942 г. название села Карамыш в Красноармейском районе Саратовской области.

См. также 
 Каттер